Pemberton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pemberton (ort i Australien), Western Australia, Manjimup,

Kanada 

 Pemberton (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Pemberton (ort i USA, New Jersey), Burlington County, 
 Pemberton (ort i USA, Minnesota), Blue Earth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar